Caledonian Road – strada di Islington, Londra
 Caledonian Road – stazione della metropolitana di Londra